Nueva Colombia steht für:

 Nueva Colombia (Chiapas), Ort in Mexiko
 Nueva Colombia (Paraguay), Distrikt im Departamento Cordillera